9551 Kazi – asteroide areosecante
 Kazi – funzionario dell'Impero ottomano